Rahon (Doubs), een gemeente in Frankrijk
 Rahon (Jura), een gemeente in Frankrijk
 Rahon (India), een plaats in India